De DFB-Pokal 1954/55 was 12ste editie van de strijd om duitse voetbalbeker. Het is begonnen op 12 augustus 1954 en finale is op 21 mei 1955 toen won karlsruher SC tegen Schalke 04 met 3-2. 32 voetbalteams doen mee aan dit duitse beker dat was 24 teams meer dan vorige seizoen. Het werd ook totaal 35 wedstrijden gespeeld. Karlsruher SC won toen eerste keer duitse voetbalbeker. In finale floot Werner Treichel, Dat wedstrijd wordt bekeken door 25.000 toeschouwers.

Eerste ronde

Terugwedstrijden

8ste finale

Terugwedstrijd

Kwart finale

Halve finale

Terugwedstrijd

Finale 

DFB-Pokal naar seizoen
Duits competitievoetbal 1952/53